75 стран подали заявки на участие в чемпионате мира 1970 года, претендуя на 16 мест в финальном турнире.  (хозяйка чемпионата) и  (чемпион мира) получили путёвки автоматически, остальные 14 путёвок были разыграны в отборочном турнире.

Впервые победителям африканской и азиатской континентальных зон были гарантированы места в финале. 16 мест были распределены следующим образом:
 Европа (УЕФА): 9 мест, 1 из которых автоматически получила  (чемпион мира), а остальные 8 были разыграны между 30 странами.
 Южная Америка (КОНМЕБОЛ): 3 места, разыгранные между 10 странами.
 Северная, Центральная Америка и Карибы (КОНКАКАФ): 2 места, 1 из которых автоматически получила  (хозяйка чемпионата), а второе было разыграно между 13 странами.
 Африка (КАФ): 1 место, разыгранное между 13 странами.
 Азия и Океания (АФК/ОФК): 1 место, разыгранное между 7 странами ( также играла в азиатско-тихоокеанской зоне).

68 команд сыграли в отборочном турнире 172 матча, было забито 542 мяча (в среднем 3,15 мяча в матче).

Европа (УЕФА) 
 подала заявку на участие в чемпионате, но была отвергнута ФИФА. Оставшиеся 29 стран были разделены на 8 групп по 3 или 4 команды в каждой (три группы по 3 страны и пять групп по 4 страны). Команды играли каждая с каждой дома и в гостях. Победители групп получали путёвки.

Группа 1

Группа 2 

 и  завершили турнир с равным количеством очков, был назначен дополнительный матч на нейтральном поле.

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Южная Америка 
10 стран были разделены на 3 группы; две группы по 3 команды и одна группа из 4 команд. Команды играли каждая с каждой дома и в гостях. Победители групп получали путёвки.

Группа 1 

 получила путёвку.

Группа 2 

 получила путёвку.

Группа 3 

 получил путёвку.

Северная, Центральная Америка и Карибы 
 подала заявку на участие в чемпионате, но ФИФА отвергла её. Отборочный турнир проходил в три этапа:
 Первый этап: 12 стран были разделены на 4 группы по 3 команды в каждой. Команды играли каждая с каждой дома и в гостях. Победители групп попадали в полуфинальный этап.
 Полуфинальный этап: 4 страны попарно в двух матчах (дома и в гостях, определяли участников финального этапа.
 Финальный этап: 2 победителя полуфинального этапа в двух матчах (дома и в гостях) определяли обладателя путёвки.

Первый этап

Группа 1 

 вышли в полуфинал.

Группа 2 
Все домашние матчи Тринидад и Тобаго были сыграны на полях соперников.

 вышла в полуфинал.

Группа 3 
Все домашние матчи Ямайки были сыграны на полях соперников.

 вышел в полуфинал.

Группа 4 

 вышел в полуфинал.

Полуфинальный этап

Группа 1 

 вышла в финал. Примечательно, что эта встреча совмещала цели отборочного турнира Чемпионата наций КОНКАКАФ 1969 года и отборочного турнира Чемпионата мира по футболу 1970 года (см. отборочный турнир Чемпионата наций КОНКАКАФ 1969 года).

Группа 2 

Примечание: эти матчи инициировали так называемую футбольную войну.

 и  набрали равное количество очков, был назначен дополнительный матч на нейтральном поле.

 вышел в финал.

Финальный этап 

 и  набрали равное количество очков, был назначен дополнительный матч на нейтральном поле.

 получил путёвку.

Африка 
 и  подали заявки на участие, но ФИФА отвергла их. Турнир был сыгран в три этапа:
 Первый этап:  выходила во второй этап автоматически, оставшиеся 10 стран в парах в двух матчах (дома и в гостях) определяли участников второго этапа (впервые для определения победителя использовался суммарный счёт двух матчей).
 Второй этап: 6 стран в парах в двух матчах (дома и в гостях) определяли участников финального этапа.
 Финальный этап: 3 страны играли каждая с каждой дома и в гостях. Победитель получал путёвку.

Первый этап 

Счёт по сумме двух матчей был ничейным — 6-6, но  вышел во второй этап, поскольку забил больше мячей во второй встрече.

Счёт по сумме двух матчей был ничейным — 2-2, дополнительное время не выявило победителя, был назначен дополнительный матч на нейтральном поле.

 вышла во второй этап.

 вышел во второй этап по сумме двух матчей — 2-1.

 вышла во второй этап по сумме двух матчей — 5-3.

 вышла во второй этап по сумме двух матчей — 4-3.

Второй этап 

Счёт по сумме двух матчей был ничейным — 0-0, дополнительное время не выявило победителя, был назначен дополнительный матч на нейтральном поле.

Дополнительный матч не выявил победителя,  вышла в финальный этап по жребию.

 вышел во второй этап по сумме двух матчей — 4-2.

 вышла во второй этап по сумме двух матчей — 3-2.

Финальный этап 

 получила путёвку.

Азия и Океания 
 снялась до начала отборочного турнира, отказавшись играть с Израилем. Отборочный турнир проходил в три этапа:
 Первый этап: ,  и  попали во второй этап автоматически. Оставшиеся 3 страны (,  и ) играли в два круга в Южной Корее. Победитель выходил во второй этап.
 Второй этап: 4 страны попарно в двух матчах определяли участников финального этапа.
 Финальный этап: 2 страны играли два матча (дома и в гостях). Победитель получал путёвку.

Первый этап 

 вышла во второй этап.

Второй этап

Группа 1 
Оба матча были сыграны на нейтральном поле, поскольку  была бойкотирована.

 и  набрали равное количество очков, был назначен дополнительный матч на нейтральном поле.

 вышла в финальный этап.

Группа 2 
Оба матча были сыграны в Израиле.

 вышел в финальный этап.

Финальный этап 

 получил путёвку.

Страны-финалисты 

(ХЧ) — получила путёвку автоматически, как хозяйка чемпионата.

(ЧМ) — получила путёвку автоматически, как чемпион мира.

(ВЧМ) - Курсивом обозначает вице-чемпион мира.

Примечания 
 В африканской зоне для определения победителя пары при равенстве очков впервые был использован счёт по сумме двух матчей. Однако при ничейном результате этого показателя использовались различные правила определения победителя.
 Марокко стала первой африканской страной, попавшей в финальный турнир, после сборной Египта на чемпионате мира по футболу 1934 года.
 В результате напряжённых отношений между Сальвадором и Гондурасом, а также беспорядков во время матчей между ними, между двумя странами произошла скоротечная футбольная война.
 Израиль получил путёвку как азиатская команда. Однако, после этого отборочного турнира они покинули АФК.

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт ФИФА — Отборочный турнир чемпионата мира 1970 года (eng) 
 RSSSF — Отборочный турнир чемпионата мира 1970 года (eng)

Чемпионат мира по футболу 1970
1970